«Фейре́нсе» () — португальский футбольный клуб, базирующийся в Фейра, округ Авейру, клуб выступает в Примейра Лига. Был основан 18 марта 1918 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Марколино де Кастро», вмещающем 4 667 зрителей.

История 

«Фейренсе» семь раз выступал в высшем дивизионе Португалии: в сезонах 1962/1963, 1977/1978, 1989/1990 и 2011/2012, 2016/2017−2018/2019. Наивысшее достижение − 8-е место в сезоне 2016/2017.

Текущий состав

Известные игроки 

  Гима
  Шарлес
  Тонел
  Александр Кузьмичёв

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Португалии